Portserver Piport je použitelný pro oboustranný přenos dat z měřících přístrojů a počítačů pomocí sériového rozhraní virtuálním rozhraním přes datovou síť.

Celkový popis zapojení 

Do PC počítače je zapojen do lokálního (fyzického) portu COM1 sériový kabel null modem, který je na druhém konci zapojen do redukce serial to USB. Tato redukce je zapojena do napájeného USB Hubu, který je zapojen přes USB do jednoho z portů Raspberry Pi. Do Ethernetové zásuvky na Raspberry Pi je zapojen ethernetový káblík mířící do stejné sítě do jaké je také zapojen PC počítač. Pouze pro účel napájení je zapojen bílý káblík USB na microUSB, který je koncem s microUSB zapojen do Raspberry Pi. Mimo PC počítače vidíte celkové zapojení na obrázku vpravo.

Hardware 
PC zapojeno do datové sítě stejně jako Raspberry pi model B+. USB hub Trust napálený 7x USB slouží k napájení jak Raspberry pi a zapojení a napájení převodníku USB Serial port. Dále pak sestava obsahuje kabeláž nutnou k propojení jednotlivých částí.

Raspberry Pi B+ parametry mini počítače 
 CPU Broadcom BCM2835 700MHz, Dual Core
 VideoCore IV GPU,
 512MB RAM,
 4x USB,
 HDMI,
 RJ-45, microSD slot

Redukce USB Serial popis 
Redukce slouží k propojení rozhraní USB se sériovým portem. Pouze jeden kus. Jen dokoupením a zapojením je možno získat teoreticky šesti portový port server. Tím to ale nekončí. Postupně je možný server až teoreticky s 96 porty při použití dalších třech stejných USB hubů. Při poškození redukce například přepětím je možné ji vyměnit a tak za nízkou cenu získat znovu plně funkční zařízení bez nutnosti následné konfigurace.

Sedmi portový napájený USB hub 
USB Hub byl v sestavě zvolen pro napájení jak Raspberry Pi (na fotce sestavy bílý káblík) tak i napájení a datovém propojení převodníků USB na Serial z důvodu dostatečného napájení, na které při větším množství převodníků není Raspberry Pi stavěné.

Ostatní kabeláž 
 Sériový káblík null modem RS-232
 Napájecí káblík Raspberry Pi USB na USBmicro
 Ethernetový káblík RJ-45

Cena použitého Hardware 

Uvedené ceny jsou pouze orientační a stejně jako typ vyráběného hardware jsou poplatné době vzniku článku.

Software 
Software je nutné pro Raspberry Pi a také pro PC počítač s operačním systémem Windows 7EULA licence

Raspberry Pi

Operační systém Linux Debian Jenny 
Instalace bez grafického uživatelského rozhraní, čímž se sníží nároky na hardware.

Ser2net 
Ser2net se postará o to aby uvnitř Raspberry Pi všechny informace přenesl mezi USB portem a ethernetovým virtuálním portem.

Distribuce Debianu obsahuje i tento balíček, takže nic není nutno kompilovat a stačí jen nainstalovat.
 Nastavení Ser2net:
Tato jednoduchá konfigurace vyčlení každému lokálnímu portu virtuální port na IP adrese Raspberry Pi

Konfigurační soubor aplikace nalezneme zde: /etc/ser2net.conf
 Nastavení konfiguračního souboru
BANNER:banner:\r\nser2net port \p device \d [\s] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n

3000:telnet:600:/dev/ttyUSB0:9600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner

PC počítač

Operační systém Windows 7EULA licence 

VSP virtual serial port

Tento jednoduchý software vytvoří v operačním systému PC počítače virtuální port napojený po síti k Raspberry Pi. Nastaví se pouze označení nového sériového portu, IP adresa pod kterou existuje Raspberry Pi na síti a síťový port. IP adresa se zobrazí zadáním ifconfig příkazu do příkazového řádku a port je uveden v nastavení ser2net na Raspberry Pi.

Putty 
Putty bude sloužit k odesílání a přijímání zpráv. Pro tuto činnost otevřeme dvě Putty na PC počítači. Na pravé straně vidíte nastavení Putty na lokální lokální port na PC počítači. Stejným způsobem pak ještě jednou otevřeme Putty a nastavíme jej na PC počítači na virtuální port podle označení portu jaké jsme provedli na VSP virtual serial port.

Test funkčnosti 
Pokud máme otevřená obě rozhraní na PC počítači, vše zapojeno, nainstalováno a nastaveno. tak pokud kliknete do jednoho okna rozhraní a píšete na klávesnici, tak se musí text objevovat ve druhém okně.

Reference 

Údržba:Články s referencemi v nadpisech
Počítačové sítě